Aragóniai Frigyes (1271–1337) aragóniai királyi herceg, II. Frigyes néven szicíliai király
Aragóniai Frigyes (1340 körül–1355), az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, I. Frigyes néven athéni herceg, az előbbi unokája
Aragóniai Frigyes (1342–1377), az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, III. Frigyes néven szicíliai király
Aragóniai Frigyes (1398–1400) aragóniai és szicíliai királyi herceg, Szicília trónörököse, születéskori neve Frigyes volt, de végül Péter névre keresztelték 1399-ben, I. Mária szicíliai királynő és I. (Ifjú) Márton iure uxoris szicíliai király fia
Aragóniai Frigyes (1403–1438), az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, Luna grófja, I. (Ifjú) Márton szicíliai király természetes fia, az előbbi öccse
Aragóniai Frigyes (1452–1504), az Aragóniai (Trastamara)-ház tagja, IV. Frigyes néven nápolyi király